Frida Westman (ur. 10 stycznia 2001 w Örnsköldsvik) – szwedzka skoczkini narciarska, reprezentantka klubu IF Friska Viljor. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2017, 2020). Medalistka mistrzostw kraju.

Jej ojciec, Magnus Westman, również był skoczkiem narciarskim.

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy w międzynarodowych zawodach FIS wystartowała 11 marca 2016 roku w czeskim Harrachovie w ramach FIS Cup. Zajęła wówczas dwudzieste miejsce, a w konkursie rozegranym następnego dnia została zdyskwalifikowana.

We wrześniu zadebiutowała w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego startem w Lillehammer, gdzie uplasowała się na trzydziestej pozycji zdobywając tym samym punkt do klasyfikacji generalnej cyklu. Trzy miesiące później, w grudniu rywalizowała w zawodach FIS Cup, a także Pucharu Kontynentalnego, lecz w żadnym z tych konkursów nie zdołała awansować do finałowej trzydziestki zawodów.

W dniach 1–3 lutego 2017 roku wystartowała w juniorskich mistrzostwach świata rozgrywanych w amerykańskim Park City. Konkurs indywidualny zakończyła będąc sklasyfikowaną na trzydziestym drugim miejscu, a zaś w rozegranym dwa dni później konkursie drużynowym wraz z Astrid Norstedt, Julią Lundberg i Jonną Mohlén zajęła dziewiątą lokatę.

Na początku lipca zainaugurowała sezon FIS Cup w Villach zajmując kolejno trzynastą i dwudziestą szóstą pozycję. W połowie września dwukrotnie punktowała w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w norweskim Trondheim.

Pod koniec listopada 2018 roku stanęła na starcie kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w Lillehammer, które zakończyły się dla niej dyskwalifikacją za nieprzepisowy kombinezon. Do kolejnych dwóch zawodów nie awansowała przez uzyskanie zbyt słabej noty w kwalifikacjach. W grudniu 2018 była zgłoszona do zawodów Pucharu Świata w Prémanon, jednak upadła podczas serii treningowej, doznając zerwania więzadeł w kolanie. Po kilku miesiącach powróciła do treningów, jednak doznała kolejnej kontuzji, zrywając więzadła w drugim kolanie. W dalszej części sezonu 2018/2019, podobnie jak w sezonie letnim 2019 nie wystąpiła w żadnych oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS. Do rywalizacji w zawodach FIS powróciła w styczniu 2020 w Renie, gdzie w konkursach Pucharu Kontynentalnego zajęła 22. i 13. lokatę. Po wyleczeniu przeniosła się do Norwegii, gdzie trenuje między innymi z Roarem Ljøkelsøyem i Andreasem Stjernenem.

26 listopada 2021 w Niżnym Tagile zadebiutowała w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 20. miejsce i zdobywając tym samym pierwsze punkty tego cyklu, zaś niecały rok później 6 listopada 2022 podczas zawodów inaugurujących sezon 2022/2023 w Wiśle, po raz pierwszy stanęła na podium, zajmując 3. miejsce.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzkie skoczkinie narciarskie
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2001
Ludzie urodzeni w Örnsköldsviku